Tabernas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tavernes de la Valldigna (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Tabernas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Tabernas (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar